Baltimore kan syfta på:
 5870 Baltimore - en asteroid

Geografi

Irland 

 Baltimore (ort i Irland), Munster, County Cork,

USA 

 Baltimore, Maryland, City of Baltimore, 
 Baltimore, Ohio, ort i Fairfield County,